Мервин — английская () и валлийская () фамилия и имя. А также топоним.

Фамилия 
 Мервин, Уильям Стэнли (1927—2019) — американский поэт и переводчик.
 Мервин, Глен (1937—2000) — канадский гребец.

Имя 
 Мервин Великий — король Галвидела (до 682).
 Мервин ап Гуриад — король Гвинеда (825—844) и Мэна (825—836).
 Мервин ап Родри — король Поуиса (878—900).
 Мервин Джексон (1946—2012) — американский профессиональный баскетболист.
 Мервин Лерой (1900—1987) — американский кинорежиссёр, кинопродюсер, актёр.
 Мервин Мондессер (род. в 1976) — канадский актёр.
 Мервин Тран (род. в 1990) — фигурист, выступающий в парном катании.
 Мервин Пик (1911—1968) — английский писатель, поэт, драматург и художник.
 Мервин Финлэй (1925—2014) — австралийский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952).

Топоним 
 Мервин — село в Оратовском районе Винницкой области (Украина).
 Мервин — деревня в провинции Саскачеван (Канада).

См. также 
 Мервино — деревня в Руднянском районе Смоленской области России.
 Мервино — село в черте города Рязань, являвшееся центром Мервинского района.